Acharagma roseanum – вид суккулентных растений рода Acharagma семейства Кактусовые, родом из Мексики. Является типовым видом рода.

Описание 
В природе обычно растут поодиночке, лишь изредка образуя небольшие группы. Стебель шаровидный, до 3-7 см в диаметре. Ребра имеют бугорки. Центральных колючек 4-6, радиальных от 15 до 30; беловато-желтого или насыщенного золотистого цвета. Корневая система толстая, стержневая. Цветы появляются в верхней части стебля, белые, розовые, красные, желтые с более темной центральной полосой на лепестках, диаметром около 2 см. Колючки толстые, до 2,5 см. длиной, могут почти полностью скрывать стебель. Плоды гладкие маленькие, зеленого или фиолетового цвета.

Распространение 
Родина – Юго-восточная Коауила и прилегающая к Нуэво-Леону территория (Мексика). Суккулентный полукустарник, произрастает в основном в биоме пустыни или сухих кустарников.

Таксономия 
, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 71: 323 (1999).

Этимология 
Acharagma: родовое латинское наименование происходящее от греческих слов: a = «без» и charagma = «бороздка», указывая на отсутствие борозды на бугорках. Эта особенность по которой отличали от похожего рода Эскобария.

roseanum: видовой эпитет в честь американского ботаника Джозефа Нельсона Роуза.

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

Подвиды 
Подтвержденные подвиды по данным сайта Plants of the World Online на 2022 год:

Примечания

Ссылки 

Кактусовые
Суккуленты
Растения пустынь